Darren Tillis (1960) – ex cestista statunitense
 Iciss Tillis (1981) – ex cestista statunitense
 Mel Tillis, propr. Lonnie Melvin Tillis (1932-2017) – cantante statunitense
 Pam Tillis (1957) – cantante e attrice teatrale statunitense
 Thom Tillis, propr. Thomas Roland Tillis (1960) – politico statunitense